Паолини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Паолини, Джулио (род. 1940) — современный итальянский художник и скульптор—концептуалист, крупный представитель Арте повера.
 Паолини, Кристофер (род. 1983) — американский писатель, автор тетралогии в стиле фэнтези.
 Паолини, Лука (род. 1977) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Паолини, Пьетро (1603—1681) — итальянский художник эпохи барокко.